Christian Jessen kan henvise til flere personer:

 Christian Jessen (præst) (1743-1812) – dansk præst
 Johan Christian von Jessen (1817-1884) – dansk politiker